Трегубенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Трегубенко, Александр Фёдорович (1904—1963) — инженер-электрометаллург, лауреат Ленинской премии.
 Трегубенко, Александр Афанасьевич (более известен под фамилией Юнатов; 1910—1967) — советский геоботаник, ботанико-географ, исследователь растительности Центральной Азии.